Abracadabra — palavra mágico-mística
Abracadabra (Br) ou Hocus Pocus (filme) — filme de fantasia estadunidense de 1993
Abra Kadabra — vilão da DC Comics
Xuxa Abracadabra — filme brasileiro de fantasia de 2003
Abracadabrella — gênero de aranha
Scooby-Doo! Abracadabra-Doo — filme da franquia Scooby-Doo

Música
 Abracadabra (álbum) — álbum de Buck-Tick

Desambiguações de cinema